Кампен:

Топонимы
 Кампен — город и община в Нидерландах.
 Кампен — посёлок в Германии.

Фамилия
 Кампен, Иоганн ван (1490—1538) — немецкий гебраист.
 Кампен, Робер (ок. 1378—1444) — голландский художник.
 Кампен, Эгберт ван (1908—1942) — голландский математик
 Кампен, Якоб ван (1595—1657) — голландский архитектор.